Krejčí je původem slovo označující muže, který se živil krejčovstvím, tj. šitím a opravami oděvů (ženská forma je krejčová). Je též velmi rozšířeným českým příjmením (jehož ženská forma může být jak Krejčí, tak Krejčová), které nesla řada významných osobností, například:

 Amos Krejčí (1945–2012) – český sportovní motoristický novinář
 Antonín Krejčí (1812–1872) – český katolický kněz
 David Krejčí (* 1986) – český hokejista
 David Krejčí (skibobista) (* 1979) – český skibobista, mistr světa
 Dobroslav Krejčí (1869–1936) – český statistik
 Ferdinand Krejčí (1879–1938) – český spisovatel a nakladatel
 František Krejčí (rozcestník) – více nositelů téhož jména a příjmení
 František Petr Krejčí (1796–1870) – český katolický kněz, světící biskup pražský a poslanec zemského sněmu
 František Václav Krejčí (1867–1941) – český spisovatel, novinář, kritik, překladatel a politik za sociální demokraty
 Franz Krejčí, též Franz Krejči (1878–1973) československý politik, poslanec Národního shromáždění republiky
 Hubert Krejčí (* 1944) – český dramatik, divadelní režisér, herec, mim
 Iša Krejčí (1904–1968) – český hudební skladatel, původním jménem František Krejčí
 Ivan Krejčí (* 1966) – český politik a divadelní režisér
 Jan Krejčí – více nositelů téhož jména a příjmení
 Jaroslav Krejčí (rozcestník) – více nositelů téhož jména a příjmení
 Jiří Krejčí (rozcestník) – více nositelů téhož jména a příjmení
 Josef Krejčí – více nositelů téhož jména a příjmení
 Juraj Krejčí (1876–???) – československý meziválečný politik, poslanec za KSČ, uváděn též jako Jiří Krejčí
 Karel Krejčí (rozcestník) – více nositelů téhož jména a příjmení
 Ladislav Krejčí (fotbalový brankář) – český fotbalista
 Ladislav Krejčí – více nositelů téhož jména a příjmení
 Leoš Krejčí (* 1965) – československý basketbalista
 Ludvík Krejčí (1890–1972) – český generál
 Lukáš Krejčí (* 1969) – československý a slovenský reprezentant v biatlonu a český trenér běhu na lyžích
 Miroslav Krejčí (rozcestník) – více nositelů téhož jména a příjmení
 Oskar Krejčí (* 1948) – český politolog
 Pavel Krejčí – více nositelů téhož jména a příjmení
 Petr František Krejčí (1843–1919) – český podnikatel a politik ze Smíchova, poslanec zemského sněmu
 Radek Krejčí (* 1964) –  český operní pěvec
 Tomáš Krejčí – český režisér
 Václav Krejčí – více nositelů téhož jména a příjmení
 Vilém Krejčí (1927–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Vít Krejčí (* 2000) – profesionální český basketbalista, hráč NBA
 Vítězslav Krejčí (1924–1979) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Zdeněk Krejčí – více nositelů téhož jména a příjmení

Etymologie 
Slovo krejčí pochází od slovesa krájet (sukno, látku).

Reference

Související články 
 Krejčík
 Krejčíř
 Krejčová
 Schneider - rozšířené německé příjmení téhož významu
 Švadlena
 Švadlenka

Externí odkazy